Torresandino kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torresandino (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Torresandino (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar